International Touring Car Championship 1996 – pierwszy i jedyny sezon serii, powstały po połączeniu DTM i ITC. Tytuł mistrzowski wywalczył Manuel Reuter, zaś najlepszym konstruktorem okazał się Opel.

Ze względu na rosnące koszty, mniejsze wynagrodzenia, słabą promocję i oglądalność, Alfa Romeo i Opel postanowiły wycofać się z serii, co skutkowało zaniechaniem dalszej organizacji serii. Cztery lata później, w 2000, wskrzeszono serię DTM.

Lista startowa

Wyniki

Klasyfikacje 
Źródło: dtm.com

Kierowcy

Konstruktorzy 
Źródło: fia.com

Uwagi

Przypisy 

Sezony Deutsche Tourenwagen Masters
1996 w sportach motorowych